Лічильник — прилад для підраховування чого-небудь.
 Лічильник (електроніка)
 Лічильник електроенергії
 Лічильник теплової енергії
 Лічильник нейтронів
 Лічильник води (водомір).
 Газовий лічильник (газомір).
 Лічильник відвідуваності
 Лічильник Гейгера
 Лічильник пробігу (одометр).
 Лічильник таксі (таксометр).
 Лічильник ударів блискавок.

Інші значення 
Лічильник — той, хто веде лік чому-небудь.

Джерело